Il termine cover up, che in lingua inglese significa insabbiamento, può riferirsi a:

Musica 
 Cover Up – album degli UB40 del 2001
 Cover Up – album dei Ministry del 2008
 Cover Ups – album dei Good Riddance del 2002

Televisione 
 Cover Up – serie televisiva andata in onda dal 1984 al 1985

Cinema 
 Cover Up – film del 1949 diretto da Alfred E. Green
 Cover Up - Sulle tracce dell'assassino – documentario del 1988 diretto da David Kasper e Barbara Trent
 Fermate ottobre rosso (Cover Up) – film del 2001 diretto da Manny Coto